Инозе́мцев — русская фамилия; имеет женскую форму Иноземцева.

Известные носители:
 Иноземцев, Аким Иванович (1917—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 
 Иноземцев, Алексей Михайлович (1912—1967) — сталевар, Герой Социалистического Труда.
 Иноземцев, Артём Михайлович (1929—2001) — литовский актёр театра и кино.
 
 Иноземцев, Владислав Леонидович (род. 1968) — российский экономист и социолог, политик.
 Иноземцев, Георгий Александрович (1902—1957) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 
 
 Иноземцев Сергей Алексеевич (род. 1944) — русский поэт и писатель. 
 Иноземцев, Фёдор Иванович (1802—1869) — русский врач-клиницист, педагог и общественный деятель.

Иноземцева 
 Иноземцева, Анна Андреевна (1864—1915) — прозаик, драматург, журналистка.
 Иноземцева, Маргарита Сергеевна (1887—1970) — русский живописец, участница выставок объединения «Мир искусства».
 Иноземцева, Юлия Сергеевна (род. 1983) — российская гребчиха.